

Patronymie 

 Ana Galvis Hotz (1855-1934) est la première femme médecin en Colombie et en Amérique latine.
 Freddy Galvis (1989- ) est un joueur de baseball vénézuélien.